Чульга:

 Чульга — река в России, протекает в Томской области.
 Чульга — река в России, протекает в Томской области.